Ел Ахуско има више значења:

 Ел Ахуско (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Ахуско, План де Гвадалупе (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику